Свинухово — название населённых пунктов в России:

 Свинухово — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Свинухово — деревня в Локнянском районе Псковской области.

См. также 

 Новое Свинухово
 Старое Свинухово